Йоэль Фридлизиус (, 31 декабря 1869, Гётеборг — 6 января 1963, Скара) — шведский шахматист, мастер. Один из сильнейших шахматистов Швеции до Первой Мировой войны.

В 8-м турнире северных стран (1912 г.) нанес поражения А. А. Алехину (будущему победителю турнира) и Р. Шпильману.

Вел шахматный отдел в газете «Göteborgs Handels-och Sjöfarts-Tidning».

Активно играл по переписке.

Будучи председателем Гётеборгского шахматного клуба, организовал в 1920 году первый после Мировой войны крупный международный турнир.

Также был известен как проблемист. Составлял трехходовки в стиле чешской школы. Некоторые из его задач были помещены в книгу Ю. А. Роса «370 Udvalda Svenska Schackproblem» (1901 г.). Получил 1-ю премию в конкурсе газеты «St. Petersburger Zeitung» в 1898 году.

Остаток жизни провел в Скаре, где, как и в Гётеборге, возглавлял шахматный клуб. Последний раз стал чемпионом клуба в 1954 году в возрасте 84 лет.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Швеции